МЛБ в сезоне 1993 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Торонто Блю Джейс».

Регулярный сезон 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Национальная лига

Американская лига

Плей-офф

Национальная лига 
 Финальная серия лиги:
 Филадельфия Филлис — Атланта Брэйвз 4-2

Американская лига 
 Финальная серия лиги:
 Торонто Блю Джейс — Чикаго Уайт Сокс 4-2

Мировая серия 
 Мировая серия 1993: Торонто Блю Джейс — Филадельфия Филлис 4-2

Плей-офф

Национальная лига 
 Финальная серия лиги:
 Филадельфия Филлис — Атланта Брэйвз 4-2

Американская лига 
 Финальная серия лиги:
 Торонто Блю Джейс — Чикаго Уайт Сокс 4-2

Мировая серия 
 Мировая серия 1993: Торонто Блю Джейс — Филадельфия Филлис 4-2

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ

Сезоны МЛБ
1993 год в бейсболе